Maskerad kan syfta på:

 Maskerad – en festlighet under vilken gästerna klär ut sig på olika sätt
 Maskerad (film, 1934) – en österrikisk komedifilm från 1934 i regi av Willi Forst
 Maskerad (opera) – en opera i tre akter med musik av Carl Nielsen, libretto av Vilhelm Andersen